Ре́ва — украинская фамилия.

Известные носители 
 Рева, Александр Валерьевич (род. 1970) — российский футболист.
 Рева, Алексей Александрович (род. 1953) — украинский политик.
 Рева, Анатолий Андреевич (род. 1951) — украинский театральный режиссёр.
 
 Рева, Борис Михайлович (1936—2002) — строитель, лауреат Премии Совета Министров СССР.
 Рева, Василий Лаврентьевич (1919—1981) — Герой Советского Союза.
 
 
 Рева, Григорий Васильевич (род. 1947) — украинский политик.
 Рева, Иван Михайлович (1923—1945) — Герой Советского Союза.
 Рева, Илья Михайлович (? — 1915) — русский публицист и общественный деятель, председатель Липовецкой уездной земской управы.
 Рева, Клавдия Алексеевна (1925—1993) — Герой Социалистического Труда.
 
 Рева, Михаил Владимирович (род. 1960) — украинский скульптор, архитектор и художник.
 Рева, Надежда Васильевна (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Рева, Николай Николаевич (род. 1980) — украинский архитектор и дизайнер, член НСАУ.
 Рева, Сергей Викторович (род. 1955) — советский и украинский дипломат.
 Рева, Сергей Владимирович (род. 1988) — украинский футболист.

Топоним 
 Рева — город в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Рева — округ в индийском штате Мадхья-Прадеш.
 Рева — «туземное» княжество в составе Британской Индии.
 Рева — река в Фиджи.

См. также 
 Реван — персонаж вселенной Звёздных войн.
 Ревва, Александр Владимирович (род. 1974) — участник Comedy Club, шоумен, комедийный актёр, певец и телеведущий.
 Реваи, Йожеф (1898—1959) — государственный и политический деятель Венгрии, историк.